Projektion betyder den handling at overføre noget til noget andet. Det kan referere til:

 Projektion (kartografi) – afbildning af den runde jord på et fladt stykke papir 
 Projektion (geometri) – geometrisk afbildning af en figur
 Projektion (psykologi) – at overføre egne egenskaber til andre.
 Projektion (billede) – at frembringe et billede på en skærm eller et lærred
 Projektion (film) – dansk kortfilm fra 1993 instrueret af Anja Franke